Индоокеанская песчаная акула, или голубая песчаная акула () — хрящевая рыба рода тигровых песчаных акул семейства песчаных акул отряда ламнообразных. Крупная рыба, достигающая длины 3,5 м,  которая встречается в Индийском и западной части Тихого океана между 26° с. ш. и 9° с. ш.

Таксономия 
Впервые вид описан описан в 1878 году. Вероятно, является синонимом обыкновенной песчаной акулы. Голотип не назначен.

Ареал и среда обитания 
Эти демерсальные рыбы обитают в тропических прибрежных и литоральных водах Индии, Пакистана, вероятно, Индонезии, Австралии, Индокитая, Филиппин и северной части Китая.

Описание  
У этих акул цилиндрическое тело, слегка заострённое рыло, длинный рот и маленькие глаза. Максимальная зарегистрированная длина 3,7 м, средний размер около 2,8 м.

Биология 
Вид размножается яйцеживорождением, эмбрионы питаются как желтком, так и неоплодотворёнными яйцами, вырабатываемыми организмом матери (оофагия). Рацион взрослых рыб состоит из костистых рыб и небольших акул.

Взаимодействие с человеком 
Не представляет опасности для человека. Международный союз охраны природы не оценил статус сохранности вида.

Примечания

Ссылки 
 

Животные по алфавиту
Песчаные акулы
Животные, описанные в 1878 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области